Дархан Алиевич Бердалиев (15 декабря 1963, Аральск, Кызылординская область, Казахская ССР, СССР — 8 мая 2021) — казахстанский государственный и политический деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея (2001—2012).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. Награждён Европейской премией за поддержку искусства Европейского Союза искусств, имеет звание почётного гражданина города Сеул, а также почетного доктора Каннамского университета Республики Корея.

Обучался в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Биография 
В 1987 по 1989 годы — учитель математики средней школы г. Алматы

с 1989 по 1990 годы — секретарь Комитета Комсомола Алматинского железнодорожного института

с 1990 по 1992 годы — слушатель Дипломатической Академии МИД СССР

С 1992 по 1994 годы работал Вице-президентом АО «Астана»

С 1994 по 1996 годы — Президент Казахстанско-корейского инвестиционного агентства

в 1998—1999 годах — представитель торгово-экономического представительства РК в США

В 1999—2001 гг. — директор Департамента двустороннего сотрудничества МИД РК

в 2001—2003 гг. — Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Чешской Республике

в 2003—2006 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея.

С 2006 по июнь 2008 гг. — в системе МИД РК.

С июня 2008 — 27 янв. 2012 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея (г. Сеул).

Примечание 

Дипломаты Казахстана
Почётные граждане Сеула
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби